Первой лиги Армении 2021/22 ― это 30-й сезон второго уровня чемпионата Армении с момента его создания. Сезон начался 5 августа 2021 года и закончился 19 мая 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Сайты 
 

Чемпионат Армении по футболу
Спорт в Армении в 2021 году
Спорт в Армении в 2022 году
Футбол в Европе в 2021 году
Футбол в Европе в 2022 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021/2022